Robert Vansittart kan syfta på bland andra:

* Robert Vansittart (1728–1789), engelsk rättslärd
 Robert Vansittart, 1:e baron Vansittart (1881–1957), brittisk diplomat